České příjmení Skála nosí více osob:

 Alžběta Skálová (* 1982) – česká ilustrátorka a výtvarnice
 Blanka Patricie Skálová – česká modelka
 Čestmír Skála (1912–??) – československý generál a politik, poúnorový poslanec KSS
 Dagmar Skálová (1912–2002) – významná česká skautka, aktivistka a politická vězeňkyně
 Dita Skálová (1920–1999) – žurnalistka a spisovatelka
 Eduard Skála (1842–1918) – český cukrovarník a politik, poslanec Říšské rady
 Ema Skálová (1915–2012) – česká herečka
 Emil Skála (1928–2005) – český germanista a vysokoškolský pedagog
 František Skála – více osob, rozcestník
 Gustav Skála (* 1964) – český divadelní režisér
 Hugo Skala (1833–1913) – rakouský inženýr a politik
 Ivan Skála (Karel Hell; 1922–1997) – český politik, básník a normalizační poslanec KSČ
 Ivana Odehnalová, rozená Skálová (* 1986) – česká herečka
 Ivo Skála (1925–???) – československý politik, poúnorový poslanec KS
 Jan Dubravius, vlastním jménem Jan Skála z Doubravky a Hradiště (kolem 1486–1553) – český básník, humanistický kronikář, spisovatel a olomoucký biskup
 Jaromír Skála (1907–1982) – český fotbalista
 Jaroslav Skála (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Jiří Skála (* 1973) – bývalý český fotbalista a trenér
 Josef Skála (politik) (* 1952) – český politik, v letech 2009 až 2010 místopředseda KSČM
 Karel Skála – více osob, rozcestník
 Kristýna Skálová – česká modelka
 Ludvík Skála (1901–???) – československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Marek Skála (* 1989) – český akrobatický lyžař
 Marie Skálová (1924–1996) – česká spisovatelka a signatářka Charty 77
 Miroslav Skála (1924–1989) – český dramatik, humorista, novinář a romanopisec
 Olga Skálová (* 1928) – česká tanečnice, choreografka a pedagožka
 Pavel Skála (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Petr Skála (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Radek Skála (* 1976) – bývalý český fotbalista
 Viktor Skála (* 1968) – český herec
 Vít Skála (1883–1967) – český malíř, scénograf a režisér
 Zdeněk Skála – sklářský výtvarník
 Zuzana Skálová (* 1945) – česká historička umění a restaurátorka ikon

Podobné příjmení 
 Skala (příjmení)

Externí odkazy